Этапль (, , ) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй-сюр-Мер, кантон Этапль. Расположена в 87 км к западу от Арраса и в 59 км к югу от Кале, в 3 км от автомагистрали А16 «Европейская», в месте впадения реки Канш в пролив Ла-Манш. В центре коммуны находится железнодорожная станция Этапль-Ла-Туке линии Лонго-Булонь.

Население (2018) — 10 926 человек.

История 
Этапль получил своё название от староголландского слова «stapal», что означало «главный порт». Порт Этапль действительно был частью административного и экономического комплекса с центром в Монтрёй и являлся его морскими воротами после того, как море отступило на запад.

В античные времена Этапль был одним из портов, в которых располагался римский флот при подготовке к завоеванию Британии. В IX веке побережье было объектом частых набегов норманнов, которые основали здесь своё поселение. Для них Этапль был идеальной морской базой, укрытой окружающими топями и болотами, откуда можно было совершать набеги на внутренние области, собирать трофеи и отвозить их домой.

В 1172 году граф Булони Матье Эльзасский построил форт на месте старого римского поселения. В 1193 году король Филипп II Август сделал его главной базой своего северного флота, поскольку переход южной части Булони к Франции открыл ей доступ к морю.

Этапль неоднократно подвергался разорению во время Столетней войны. В первый раз его сжег в 1346 году Эдуард III, возвращавшийся с Битвы при Креси. За последующие двести лет город ещё четыре раза подвергался разорению и сжигался. В довершение всего, в 1596 году по нему прошлась эпидемия чумы.

3 ноября 1492 года короли Франции Карл VIII и Англии Генрих VII подписали здесь Этапльский мир, положивший конец многолетней войне.

К середине XIX века Этапль был заштатным городком без всякой перспективы. Положение изменило строительство железной дороги Амьен—Булонь, прошедшей через город. Установление железнодорожного сообщения придало новый импульс торговым отношениям, и город получил дополнительное развитие как рыболовецкий порт. Протяженные дюны также стали привлекать сюда любителей морского отдыха, хотя Этапль все же остался в первую очередь промышленной базой, а туристическим центром стал Ле-Туке-Пари-Плаж, построенный на противоположном берегу реки Канш.

Достопримечательности 
 Музей мореплавания
 Археологический музей
 Военное кладбище

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,4 %
 промышленность — 25,1 %
 строительство - 5,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 36,0 %
 государственные и муниципальные службы — 30,7 %

Уровень безработицы (2017) — 19,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 17 440 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Этапля с 2014 года занимает член партии Союз демократов и независимых Филипп Фе (Philippe Fait), член Совета департамента Па-де-Кале от кантона Этапль. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский блок победил в 1-м туре, получив 67,85 % голосов.

Города-побратимы 
  Фолкстон, Великобритания
  Хюккесваген, Германия

Знаменитые уроженцы 
 Якоб Фабер (ок. 1460—1536), французский гуманист, теолог, философ, теоретик музыки, математик. Наиболее известен как переводчик на французский язык Нового завета и Псалтири.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале